

Geografia 
 Ashurst – villaggio e parrocchia civile nel distretto di Horsham, West Sussex, Inghilterra

Persone 
 Andy Ashurst – ex saltatore con l'asta britannico
 Len Ashurst – allenatore di calcio e calciatore inglese, difensore
 William Ashurst – calciatore inglese, difensore